Honor 8S — смартфон початкового рівня, розроблений суббрендом Huawei Honor. Був представлений 25 квітня 2020 року. В Україні смартфон поступив у продаж 23 травня 2019 року. В Китаї смартфон був представлений 9 липня того ж року під назвою Honor Play 8. 5 травня 2020 року був представлений Honor 8S 2020, що відрізняється від звичайного Honor 8S наявністю комплектації тільки на 3/64 ГБ. Також 17 вересня 2019 року в Китаї був представлений Honor Play 3e, що є практично ідентичною моделлю до Honor 8S окрім процесора.

Дизайн 
Екран виконаний зі скла. Корпус виконаний з пластику.

Знизу знаходяться роз'єм microUSB, динамік та мікрофон. Зверху розташований другий мікрофон та 3.5 мм аудіороз'єм. З лівого боку розташований гібридний слот під 2 SIM-картки або 1 SIM-картку і карту пам'яті формату MicroSD до 512 ГБ у Honor 8S або слот під 2 SIM-картки і карту пам'яті формату MicroSD до 512 ГБ у Honor Play 3e. З правого боку розміщені кнопки регулювання гучності та кнопка блокування смартфона.

Honor 8S продавався в 3 кольорах: чорному, синьому та золотому. В Україні Honor 8S продавався тільки в чорному та синьому кольорі.

Honor 8S 2020 продається в 3 кольорах: чорному (Midnight Black), блакитному та синьому (Navy Blue).

В Китаї Honor Play 3e продавався в 3 кольорах: чорному (Magic Night Black), блакитному (Aurora Blue) та золотому (Platinum Gold).

Технічні характеристики

Платформа 
Honor 8S та 8S 2020 отримали процесор MediaTek MT6761 Helio A22 та графічний процесор PowerVR GE8320.

Honor Play 3e отримав процесор MediaTek MT6762R Helio P22 та графічний процесор PowerVR GE8320.

Батарея 
Батарея отримала об'єм 3020 мА·год.

Камери 
Смартфони отримали основну камеру 13 Мп, f/1.8 з фазовим автофокусом та можливістю запису відео в роздільній здатності 1080p@30fps. Фронтальна камера отримала роздільність 5 Мп, діафрагму f/2.2 та можливість запису відео у роздільній здатності 1080p@30fps.

Екран 
Екран IPS LCD, 5.71", HD+ (1560 × 720) зі щільністю пікселів 295 ppi, співвідношенням сторін 19:9 та краплеподібним вирізом під фронтальну камеру.

Пам'ять 
Honor 8S та Play 3e продавалися в комплектаціях 2/32 та 3/64 ГБ.

Honor 8S 2020 продавався в комплектації 3/64 ГБ.

Програмне забезпечення 
Honor 8S та 8S 2020 працюють на EMUI 9, а Honor Play 3e — на EMUI 9.1. Обидві оболонки працюють на базі Android 9 Pie.

Примітки

Посилання 
 
 

Honor (бренд)
Смартфони
Пристрої на базі Android
Мобільні телефони, представлені в 2019 році
Смартфони, зняті з виробництва